Hrvatska izvještajna služba
Hrvatski inženjerski savez